Татьяна Дмитриева: Дмитриева, Татьяна Александровна (род. 1994) — российская волейболистка. 
 Дмитриева, Татьяна Борисовна (1951—2010) — российский психиатр, академик РАМН, министр здравоохранения Российской Федерации.
 Дмитриева, Татьяна Парфениевна (1906—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов.